Kvarner může označovat:
 Kvarner (region) (Kvarnerić) – region v Kvarnerském zálivu
 Kvarnerský záliv v Chorvatsku
 Kvarner (záliv) – jedna ze tří částí Kvarnerského zálivu v Chorvatsku
 Kvarnerské ostrovy – Krk, Cres, Lošinj, Rab a Pag
 HNK Rijeka – chorvatský fotbalový klub hrající dříve pod jménem Kvarner Rijeka
 Kværner – norská průmyslová a stavební společnost

Podobné názvy 
 Kvarnerić